Doornenkroon (kroon van takken)  
 Acanthaster planci, een stekelige zeester